Nepa (plaats), plaats in Oost-Java, Indonesië
 Nepa (geslacht), geslacht van wantsen